La poule d'Ancône est une race de poule domestique, originaire du centre de l'Italie. Il s'agit d'une race méditerranéenne, donc légère, élégante et très bonne pondeuse d'œufs blancs

Description
C'est une volaille svelte de type européen, très bonne pondeuse. Elle ressemble fortement à sa cousine la leghorn, avec des tarses jaunes marbrés de noir ou verdâtres, seul son plumage noir, ou parfois bleu, caillouté de blanc, est absent chez celle-la.

Origine
Ces poules sont originaires du centre de l'Italie et prennent leur nom du port d'Ancône, d'où elles furent exportées vers le Royaume-Uni au milieu du  siècle. Elle figure au British Poultry Standard.

La forme naine a été fixée au Royaume-Uni.

Standard 

Crête : simple
Oreillons : blancs
Couleur des yeux : rouge-orangé
Couleur de la peau : blanche
Couleur des tarses : jaune
Variétés de plumage : noir caillouté blanc, bleu caillouté blanc

Grande race :
Masse idéale : Coq : 2 à  ; Poule : 1,8 à 
Œufs à couver : min. , coquille blanche
Diamètre des bagues : Coq :  ; Poule : 

Naine :
Masse idéale : Coq :  ; Poule :  
Œufs à couver : min. , coquille blanche
Diamètre des bagues : Coq :  ; Poule :

Articles connexes
Liste des races de poules | Coq et poules sauvages | Société centrale d'aviculture de France

Sources
Le Standard officiel des volailles (Poules, oies, dindons, canards et pintades), édité par la Société centrale d'aviculture de France.

Race de poule originaire d'Italie